La deuxième bataille d'Accra, faisant partie de la première guerre anglo-ashanti, s'est déroulée en 1825 dans la Côte-de-l'Or (actuel Ghana), opposant quelque 15 000 ashantis à 400 soldats britanniques accompagnés d'entre 4 600 et 10 600 africains dont des denkyiras, sous les ordres du gouverneur . Les ashantis ont été vaincus, mettant fin aux plans du roi de prendre le fort de Cape Coast.

Notes et références 

1825 au Royaume-Uni
Bataille des guerres coloniales africaines impliquant le Royaume-Uni
Bataille impliquant le Ghana
Bataille de 1825